Выборы президента США 2020 года в Колорадо состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Колорадо назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Колорадо имеет 9 голосов выборщиков.

В 2020 году Джо Байден одержал победу в Колорадо.

История 
Колорадо получил статус штата в августе 1876 года. В период с 1920 по 2004 год отдавал свои голоса исключительно кандидатам от Республиканской партии. Однако на последних трёх выборах штат голосовал за демократов, включая победу Хиллари Клинтон в 2016 году. В том году один из выборщиков от Колорадо попытался проголосовать за Джона Кейсика, однако этот голос не был учтён.

Население Колорадо увеличивается, и сейчас у него на 50% больше голосов выборщиков, чем в 1960-е годы. Исходя из демографических изменений конца 2016 года, штат может получить 10-й голос выборщиков после президентских выборов 2020 года.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий США

Кандидаты от третьих партий США

Примечания 

Политика Колорадо
События в Колорадо
Колорадо